Во́дная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Водная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Водная улица — улица в Липецке.

Украина 
 Водная улица — улица в Днепре.
 Водная улица — улица в Сумах.